Het Wildveld is een Nederlandse school voor voortgezet speciaal onderwijs in de Nederlandse gemeente Venlo. De school is gevestigd in het monumentale pand van de voormalige LTS Hagerlei.

De school is onderdeel van Onderwijsgroep Buitengewoon en richt zich op leerlingen in de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar met leerachterstanden en leerproblemen, die moeite hebben met theoretisch leren. Volgens de eigen website is het onderwijs vooral gericht op arbeidsmarkttoeleiding. Vaak betreft het leerlingen die zelfs met extra begeleiding geen regulier diploma kunnen behalen.

Externe links 
 Wildveldcollege op OG Buitengewoon

Zie ook 
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente)

Voortgezet speciaal onderwijs in Venlo
Regionaal opleidingencentrum
School in het voortgezet onderwijs in Nederland